Conant Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Conant Hill (Maine)	
 Conant Hill (Middlesex County, Massachusetts)	
 Conant Hill (Worcester County, Massachusetts)	
 Conant Hill (New Hampshire)